Behar Ramadani – calciatore albanese
 Besir Ramadani – calciatore albanese
 Emran Ramadani – calciatore macedone
 Ylber Ramadani – calciatore albanese
 Zekirija Ramadani – allenatore ed ex calciatore macedone

Pagine correlate
Ramadan (disambigua)